Licetus ist ein Einschlagkrater auf der Mondvorderseite, südlich des Kraters Stöfler und nordöstlich von Cuvier.
Der Krater ist stark erodiert, der nördliche Teil des Kraterinneren ist weitgehend eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem italienischen Arzt und Physiker Fortunio Liceti offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Licetus auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)